Lütge ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Lütge (* 1969), deutsche Anglistin und Fremdsprachendidaktikerin
 Christoph Lütge (* 1969), deutscher Philosoph
 Ewald Lütge (1945–1995), deutscher Journalist, Radiomoderator, Musikmanager und Texter
 Friedrich Lütge (1901–1968), deutscher Sozial- und Wirtschaftshistoriker

 Paul Lütge (1863–1921), deutscher evangelischer Geistlicher
 Michael Lütge (* 1953) deutscher Theologe
 Stefan Trobisch-Lütge (* 1961), deutscher Psychologe

Siehe auch:
 Lüdke
 Lüdtke
 Lüthge
 Lütke
 Lüttge